Unterhamberg ist der Ortsname von

 Unterhamberg (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterhamberg (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern